Cuito Cuanavale Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Cuando Cubango, i den centrala delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Luanda. Cuito Cuanavale Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Cuito Cuanavale Airport är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Cuito Cuanavale Airport. Trakten runt Cuito Cuanavale Airport är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer..

I omgivningarna runt Cuito Cuanavale Airport växer huvudsakligen savannskog.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Cuando Cubango